Chua může znamenat

 Chua (příjmení) – několik čínských příjmení (華/华, 花)

 Chua (Che-nan) – okres v městské prefektuře An-jang v provincii Che-nan;
 Chua-čou (Šen-si) – městský obvod v městské prefektuře Wej-nan v provincii Šen-si, do roku 2015 okres Chua;
 Chua-tu – městský obvod v Kantonu v provincii Kuang-tung, do roku 1993 okres Chua;

 Chua-šan, hora Chua, – hora v provincii Šen-si, jedna z Pěti velkých hor;

 Chua (stát) – jeden ze států podléhajících čouskému králi, rozkládal se v současném městském okrese Jen-š’ v provincii Che-nan.